Pia Lilian Kübler (ur. 8 października 2002) – niemiecka skoczkini narciarska reprezentująca klub SV Zschopau. Medalistka mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych rangi FIS zadebiutowała 9 sierpnia 2015 roku startem w Klingenthal w ramach Alpen Cup, gdzie zajęła 26. lokatę. 10 lutego 2018 roku w Rastbüchl po raz pierwszy w karierze stanęła na starcie konkursów FIS Cup. Sklasyfikowana była na miejscu osiemnastym, a dzień później na dwudziestym pierwszym. W Pucharze Kontynentalnym pierwszy raz wystartowała w Planicy 19 stycznia 2019 roku zajmując kolejno 28. i 24. pozycję.

26 lipca 2019 zadebiutowała w zawodach Letniego Grand Prix w Hinterzarten. Uplasowała się na ostatniej, czterdziestej pozycji. Swoje pierwsze miejsce na podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajęła 25 stycznia 2020 roku, plasując się na drugim miejscu zawodów w norweskiej Renie. Niespełna tydzień później wzięła udział w zawodach Pucharu Świata odbywających się w Oberstdorfie, gdzie pomyślnie przeszła kwalifikacje do konkursu głównego kończąc je na 39. miejscu. W samym konkursie indywidualnym nie została sklasyfikowana z powodu dyskwalifikacji za nieprzepisowy kombinezon. Na początku marca 2020 wzięła udział w juniorskim czempionacie odbywającym się w Oberwiesenthal. Indywidualnie zajęła trzynaste miejsce, zaś drużynowo wraz z Michelle Göbel, Josephin Laue i Seliną Freitag zdobyła brązowy medal. W konkursie drużyn mieszanych była czwarta.

28 stycznia 2023 dzięki zajęciu 29. miejsca w zawodach Pucharu Świata w Hinterzarten zdobyła pierwsze w karierze punkty cyklu.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsc w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002